

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Zagony – osada leśna w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Kluki
 Zagony – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Tuchomie
 Zagony – przysiółek wsi Ulesie w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Dąbrowa Zielona
 Zagony – część wsi Antonów w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Przystajń
 Zagony – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lubomino

Inne 
 Zagony – część Doliny Starorobociańskiej w Tatrach Zachodnich